Ta-ku kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dagu (glaciär), Sichuan, 
 Datong (ort i Kina, Shanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar